Detlef Raugust (* 26. srpna 1954 Magdeburg) je bývalý východoněmecký fotbalista, pravý obránce.

Fotbalová kariéra 
Ve východoněmecké Oberlize hrál za 1. FC Magdeburg. Nastoupil ve 226 ligových utkáních a dal 5 gólů. V letech 1974 a 1975 získal s 1. FC Magdeburg mistrovský titul a v letech 1973, 1978, 1979 a 1983 východoněmecký fotbalový pohár.V Poháru mistrů evropských zemí nastoupil v 5 utkáních, v Poháru vítězů pohárů nastoupil v 15 utkáních a v Poháru UEFA nastoupil v 21 utkáních. V roce 1974 vyhrál s 1. FC Magdeburg Pohár vítězů pohárů. Za reprezentaci Východního Německa (NDR) nastoupil v letech 1978–1979 ve 3 utkáních.

Ligová bilance

Externí odkazy 
 
 National Football Teams
 Worldfootball.net

Východoněmečtí fotbalisté
Němečtí fotbalisté
Vítězové Poháru vítězů pohárů
Fotbalisté 1. FC Magdeburg
Narození v roce 1954
Narození 26. srpna
Narození v Magdeburgu
Žijící lidé
Muži